Одиночный турнир среди юношей на Открытом чемпионате Австралии по теннису разыгрывается с 1922 года.

Финалы разных лет

Открытая эра

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису
Международные турниры
Списки:Спорт в Австралии